The Remixes, album de Shakira sorti en 1997 ;
 The Remixes, album d'Every Little Thing sorti en 1997 ;
 The Remixes, album de Mariah Carey sorti en 2003 ;
 The Remixes II, album d'Every Little Thing sorti en 2003 ;
 The Remixes III: Mix Rice Plantation, album d'Every Little Thing sorti en 2009.